ShockWave (Onda d'urto) è un potente camion da corsa il cui proprietario è Les Shockley e il pilota è Kent Shockley, che risulta aver gareggiato in velocità con vari aerei senza mai perdere.

Dati tecnici 
Il veicolo risulta così caratterizzato:
Motori: 3 Pratt & Whitney J34-48
Telaio: 4130 Chromemoly
Corpo: Peterbilt
Potenza: 36.000 Hp (circa 26.800 kW)
Spinta: 19.000 Libbre (circa 84,5 kN)
Peso: 7.000 Libbre (circa 3,1 tonnellate)
Interasse: 260" (circa 6,6 m)
Combustibile: Diesel, 120 Galloni (circa 454 litri) a corsa
Valore: 500.000,00 $

Record 

Camion con miglior accelerazione da 0 a 256 mph (412 km/h) in 6,36 S
Camion più veloce al mondo con 376 Mph (605 km/h) di velocità massima

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Automobilismo